Eleonore Hefner (* 12. Juni 1955 in Höpfingen) ist eine deutsche Sozialwissenschaftlerin und Kulturvermittlerin.

Leben und Wirken 
Studium an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg (Deutsch und Geschichte) und an der Universität Heidelberg (Erziehungswissenschaft, Psychologie und Ethnologie).

Über ihre Arbeit in der Sprach- und Kulturvermittlung in Institutionen der Erwachsenenbildung im Rhein-Neckar Raum und für das Goethe-Institut in Finnland entwickelte sie sich beruflich zur Kulturvermittlerin.

Umfangreiche Erfahrungen in der Leitung kultureller Projekte sammelte sie als stellvertretende Leiterin der Koordinationsstelle für Ausländerarbeit in Ludwigshafen, als Abteilungsleiterin Kulturförderung der Stadt Ludwigshafen und als Geschäftsführerin von Kultur Rhein-Neckar e.V. In verschiedenen Lehraufträgen an den Universitäten Heidelberg, Karlsruhe und Mannheim und an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialwesen in Ludwigshafen seit 1989 lehrte sie zu Fragen von Kulturarbeit in der Einwanderungsgesellschaft, Zivilgesellschaft und Partizipation und beschäftigte sich mit der Organisationsentwicklung von Non-Profit-Organisationen.

Eleonore Hefner ist spiritus rector des deutsch-russischen Kulturaustauschprojektes QUATTROLOGE und gehörte 1995 zu den Gründungsmitgliedern von Kultur Rhein-Neckar e.V.

 1998–2013: Sprecherin der Regionalgruppe Rhein-Neckar der Kulturpolitischen Gesellschaft.
 Seit 2009: Mitglied des Landesbeirates für Migration Rheinland-Pfalz.
 2004–2012: Kulturpolitische Sprecherin der SPD-Stadtratsfraktion Ludwigshafen
 2009–2014: Mitglied der Verbandsversammlung der Metropolregion Rhein-Neckar.
 Seit 2004: Mitglied der Akademie der Künste Rhein-Neckar.
 2013–2017: Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Soziokultur.
 2014–2019: Mitarbeit im Fachausschuss Kulturerbe des Deutschen Kulturrats.
 Seit 2014: Vorstandsmitglied des European Network of Cultural Centres ENCC.

Weblinks 
 Kultur Rhein-Neckar e.V.
 Quattrologe

Sozialwissenschaftler
Deutscher
Geboren 1955
Frau